kozice (rakovi), vrsta rakova
 kozice (varicella), virusna zarazna bolest

Naselja:
 Hrvatska:
 Kozice, gradsko naselje Slatine
 Kozice (Kaštela), bivše selo u Kaštelima na predjelu Dilat
 BiH:
 Kozice (Stolac, BiH), naselje u općini Stolac
 Kozice (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje

Vidi i:
 kozica, koze, koza